Кратер Фон Браун () — крупный древний ударный кратер в области западного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого и американского конструктора ракетно-космической техники Вернера фон Брауна (1912—1977) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1994 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Фон Браун являются кратер Бунзен на западе; кратер Жерар на северо-западе; кратер Хардинг на востоке-северо-востоке и кратер Лавуазье на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 61,8 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и отмечен множеством кратеров, западная часть вала перекрыта сателлитным кратером Лавуазье E. Внутренний склон со следами террасовидной структуры. Дно чаши затоплено и выровнено лавой при застывании которой образовалась система борозд, расположенная в основном в западной части чаши. Помимо этого дно чаши испещрено множеством мелких кратеров, в юго-восточной части чаши расположен приметный маленький чашеобразный кратер.

До получения собственного наименования в 1994 г. кратер имел обозначение Лавуазье D (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Sheet 8. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны